Bonacci è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Bonacchi, Bonaccini, Bonaccio, Bonacini, Bonassi, Bonassin, Bonasso, Bonassoli.

Origine e diffusione 
Cognome tipico dell'Italia centrale, è presente anche nel catanzarese.

Potrebbe derivare dal nome medioevale Bonaccio.

In Italia conta circa 654 presenze.

La variante Bonaccini compare a Reggio Emilia, Modena, Arezzo e Firenze; Bonacchi è tipico della zona tra Agliana e Pistoia; Bonaccio è tipico di Pastorano; Bonassi è bresciano e bergamasco; Bonassin è norditaliano; Bonasso è calabrese e piemontese; Bonassoli compare nel bergamasco; Bonacini è emiliano, soprattutto reggiano e modenese.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani